Кубок Люксембургу з футболу 2016–2017 — 92-й розіграш кубкового футбольного турніру в Люксембурзі. Титул всьоме здобув Ф91 Дюделанж.

Календар

Регламент 
Згідно з регламентом клуби Національного футбольного дивізіону Люксембургу стартують з 1/16 фіналу. На всіх стадіях команди грають по одному матчу.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 листопада 2016

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Люксембургу на soccerway 

2016—2017
Люксембург
Люксембург
2016 у люксембурзькому спорті
2017 у люксембурзькому спорті